Macaque à queue de cochon est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner deux espèces distinctes de macaques de la famille des Cercopithecidae. Ces deux singes sont reconnaissables à leur queue semblable à celle du porc.

 Le macaque à queue de cochon des îles de la Sonde (Macaca nemestrina) peuple la péninsule Malaise, ainsi que les îles de Bornéo et Sumatra ;

 Le macaque à queue de cochon du Nord (Macaca leonina) évolue plus au Nord, jusqu'au Bangladesh et au Sud de la Chine. Il était anciennement considéré comme une sous-espèce de Macaca nemestrina.

Notes et références 

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)